Сарыч:
 Сары́ч — хищная птица семейства ястребиных, то же что обыкновенный канюк; в более широком смысле сарычи — то же, что настоящие канюки (род птиц), в том числе
 Краснохвостый сарыч.
 Са́рыч — мыс на Крымском полуострове.
 Сары́ч — шифр проекта советских эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием.